Sport Drive est un constructeur automobile français. Spécialisé dans la conception et la construction de sports prototypes. Il est le premier constructeur à homologuer en catégorie CN un sport prototype fermé.

Philosophie 

Sport Drive, rend plus accessible le sport automobile pour tous les passionnés de sensations fortes, du débutant à l’expérimenté.
La société propose des formules « à tiroirs » adaptées aux budgets :
- Châssis roulant prêt à monter soi-même
- Châssis prêt à rouler avec différentes options en fonction de l’utilisation souhaitée : course d’endurance, course sprint, course de côte, école de pilotage.

La société maîtrise ses coûts de conception et de construction grâce à ses outils : logiciels de conception, centre d’usinage 3D... et utilise les techniques et les matériaux les plus innovants : machine-outil 5 axes, carbone, nid d’abeille...

Innovation 

Sport Drive innove dans la catégorie CN avec la conception d’un sport prototype fermé biplace « Tornade » aux allures d’un prototype typé 24 heures du Mans. Unique constructeur à ce jour à proposer ce type de véhicule dans cette catégorie. Tous les véhicules sont homologués FFSA.

Historique 
 2004 : Olivier Clément crée la société Sport Drive. Il réalise un sport prototype de type C3 en y implantant un moteur rotatif Mazda.
 2006 : La voiture participe au Championnat VdeV et termine  de la catégorie C3. Ces résultats extrêmement encourageant montrent le formidable potentiel de la voiture.
 2009 : le modèle SDR 09 version ouverte fait la pole position HTTP Castellet avec l’écurie Promostars.
Construction du sport proto fermé "Tornade", moteur Kawasaki ZZR boîte de vitesses 6 rapports, de 0 à 100 km/h en 2,8 s, vitesse maximum 300 km/h.
  : le sport proto fermé « Tornade » déferle sur les Champs-Élysées.
  : Sport Drive présente « Tornade » dans l'émission Turbo sur M6.
  : le sport prototype "Tornade" participe à sa  de Côte régionale de Tréchy Saint-Germain Laval Courcelles en Bassée et termine sur le podium –  dans la catégorie CM
  : nouveau sport prototype « Tornade » équipé d’un moteur Audi V6 - 280 chevaux
 2011 : L’écurie Sport Drive et son pilote Florian Grigaux, participent au Championnat Roscar avec la "Tornade" équipée du moteur Audi V6

Notes et références

Lien externe 
Site officiel

Constructeur automobile ayant son siège en France
Écurie de sport automobile en France